Дми́трий Тимофе́ев:
 Тимофеев, Дмитрий Александрович (1906—1945) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Тимофеев, Дмитрий Андреевич (1929—2010) — советский и российский геоморфолог.
 Тимофеев, Дмитрий Иванович (1925—1995) — советский и российский актёр, режиссёр, театральный педагог, деятель эстрады, народный артист РСФСР.
 Тимофеев, Дмитрий Тимофеевич (1908—1957) — Герой Советского Союза.
 Тимофеев, Дмитрий Фомич (1907—1950) — Герой Советского Союза, панфиловец.